Franciaország
Sainte-Suzanne, település Ariège megyében
Sainte-Suzanne, település Réunion megyében
Sainte-Suzanne, település Doubs megyében
Sainte-Suzanne, település Mayenne megyében